Храсва:

 Храсва адджу — внутристрочно-надстрочный предбуквенный контактный знак огласовки в письменности гуджарати.
 Храсва и  — буква алфавита ория.